Szwajcaria:
 Bro – franko-prowansalska nazwa gminy Broc

Szwecja:
 Bro – miejscowość
 Bro – stacja kolejowa w Bro

Osoby:
 B.R.O – polski raper
 Bro – duński solista
 Nicolas Bro – duński aktor

Inne:
 (10128) Bro – planetoida

Zobacz też:
 Big Bro
 Braux
 Breau
 Breaux
 Broe
 Broh
 Upplands-Bro